Niemcy:
 Seligenstadt – dzielnica gminy Prosselsheim w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Seligenstadt – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Offenbach
 Seligenstadt – historyczna nazwa miasta Osterwieck

Zobacz też:
 Seeligstadt
 Seelingstädt
 Selgenstadt
 Seligenstädt